Max Weber se poate referi la:

 Max Weber (1864-1920), sociolog, filosof, jurist și economist politic german
 Max Weber (1824-1901), general de brigadă⁠ din timpul Războiului Civil American
 Max Weber (1920-1969), violoncelist, dirijor, compozitor și avocat român